Шалабаев — фамилия. Известные носители:

 Шалабаев, Бельгибай (1911—1990) — казахский советский литературовед.
 Шалабаев, Мурат (1896—1949) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Шалабаев, Юрий Владимирович (род. 1980) — российский политик, мэр Нижнего Новгорода.